Tierra y Libertad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tierra y Libertad (norra Suchiate kommun), 
 Tierra y Libertad, Villaflores, 
 Tierra y Libertad, Jiquipilas, 
 Tierra y Libertad, Tamaulipas, El Mante, 
 Tierra y Libertad, Veracruz, Tamiahua, 
 Tierra y Libertad, La Independencia, 
 Tierra y Libertad (södra Suchiate kommun), 
 Tierra y Libertad, Marqués de Comillas, 
 Tierra y Libertad, Oaxaca, San Andrés Zautla, 
 Tierra y Libertad, Villa de Cos, 
 Tierra y Libertad, Berriozábal, 
 Tierra y Libertad, Yajalón, 
 Tierra y Libertad, Salto de Agua, 
 Tierra y Libertad, Sinaloa, Guasave, 
 Tierra y Libertad, Chilón, 
 Tierra y Libertad, Melchor Ocampo, 
 Tierra y Libertad, Socoltenango, 
 Tierra y Libertad, Tecpatán, 
 Tierra y Libertad, Sonora, Huatabampo, 
 Tierra y Libertad, Altamirano, 

Robotskapade Mexikoförgreningar